Stone School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stone School (Iowa), ID-Nr. 77000558
 Stone School (Michigan), ID-Nr. 95001386
 Stone School (New Hampshire), ID-Nr. 78000418